Označení Rebellion nese:

 Rebellion Development – vývojářská společnost
 Rebellion (hudební skupina) – německá powermetalová skupina